Jardim Champagnat é um bairro localizado na zona oeste de Londrina .

Principais Vias

 Av. Arthur Thomas
 Av. Tiradentes
 Pç. Anísio Figueiredo
 R. Araçatuba
 R. Deputado Nilson Ribas
 R. Afredo Battini
 R. Lindoia
 R. Marechal Hermes da Fonseca
 R. Olavo Bilac
 R. Quatá
 R. Rangel Pestana
 R. Sorocaba

Subdivisões

 Conjunto Residencial Village Champagnat
 Jardim Campo Belo
 Jardim Champagnat
 Jardim Coroados
 Jardim Hedy
 Jardim San Remo
 Jardim Sumaré
 Jardim Veraliz A
 Jardim Veraliz B
 Jardim Veraliz C
 Jardim Veraliz D
 Parque Residencial Alvorada
 Residencial Napoli

Champagnat